Superkontinent je [kopna masa] [ki vključuje več kot eno celinsko jedro ali kraton a. Skupina kratonov in zliti tereni, ki oblikujejo [Evrazija | Evrazija], se danes imenujejo supercelina.

Zgodovina 
Paleogeografi z izrazom 'supercelina' označuje eno samo kopno maso, ki jo sestavljajo vse sodobne celine. Najzgodnejša znana celina Rodinija se je razšla pred približno 750 milijoni let. Eden od drobcev je vključeval velike dele celin, ki so danes na južni polobli. Premik celin je drobce Rodinije spet združil, vendar v paleozoiku v drugačni konfiguraciji in ustvaril najbolj znano supercelino Pangeu. Pangea se je sčasoma razdelila na severni in južni supercelini, Lavrazija in Gondvana.

Sodobne študije kažejo, da se superceline oblikujejo v ciklih tako, da se združijo in nato znova prebijejo skozi tektonika plošč približno vsakih 250 milijonov let. Nedavno sta dr. John J. Rogers in dr. M. Santosh predlagala obstoj starejše superceline Kolumbija, ki je nastala in se zlomila v obdobju od 1,8 do 1,5 milijard let (1,8 -1,5 Ga).

Geologija 

Superkontinente blokirajo pretok toplote iz notranjosti [Zemlja | Zemlja] in zato povzročajo pregrevanje  astenosfera. Sčasoma se litosfera začne dvigati in streljati, magma, ki se dvigne, pa povzroči, da se drobci širijo. Trenutno se razpravlja o načinu preoblikovanja superkontinentov, ali gibanje celin ponovno združuje celine po potovanju po planetih ali pa se ponovno združijo po ločitvi.

V drugih znanostih, kot je zgodovina in  geografija, se kopne mase, povezane z  prevleko, štejejo tudi za superceline ali samo  celine, kot je  Amerika. Nekateri zgodovinarji kombinirano kopno gmoto  Afrika in  Evrazija imenujejo supercelina Afrika-Evrazija, vendar v resnici ni geološka supercelina.

Delni  (nepopoln)  seznam glavnih superkontinentov v preteklosti 

 Euroamerika
 Gondvana
 Lavrazija
  Nena

Delni (nepopolni) seznam supercelin v obratnem kronološkem vrstnem redu ('stratolitični red'), ki zajema skoraj vse dežele v tistem času 
 Pangea Ultima ali  Amaziah "" (pred ~ 250 & ndash; pred ~ 400 milijoni leti)
 Evrazija  (današnja supercelina) 
 Pangea  (pred ~ 300 & ndash; pred ~ 180 milijoni leti) 
  Panotija  (pred ~ 600 & ndash; pred ~ 540 milijoni let) 
 Rodinija  (pred ~ 1,1 & ndash; pred ~ 750 milijoni leti) 
  Kolumbija  (pred ~ 1,8 & ndash; 1,5 Ga) 
 Kenorland  (pred ~ 2,45 & ndash; ~ 2,10 Ga) 
 Ur  (pred ~ 3 Ga verjetno ni bila supercelina; je pa najzgodnejša celina doslej. Ur je bil še vedno največja, morda celo edina celina pred tremi milijardami let, zato nekateri trdijo, da je bil Ur nekoč supercelina, čeprav je bila manjša kot danes  Avstralija)

Zunanje povezave 
 Palaeos.com: Splošna zgodovina Zemlje
 Projekt Paleomap & mdash; Christopher R. Scotese

Celine
Zgodovinska geologija
Zgodovinske celine